Canaletto, Antonio Canal velencei  festő
 Canaletto, Bernardo Bellotto velencei festő
 8123 Canaletto, aszteroida